Kauria est le patronyme de plusieurs personnalités finlandaises :
Jyri Kauria, karatéka médaillé de bronze aux championnats du monde 1984.
Sari Kauria, karatéka médaillée d'or aux championnats du monde 1986.